ADCK5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 8-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 580 амінокислот, а молекулярна маса — 65 897.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, кіназ, серин/треонінових протеїнкіназ. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Протеїнкінази